Diakoniestiftung steht für
 Diakoniestiftung Lazarus, Berlin
 Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein